N323 (België)
N323 (Frankrijk)
N323 (Nederland), zie Provinciale weg 323
N-323 (Spanje)
N323 (Zwitserland)